

Patronyme 
 Eduardo Masso, un joueur de tennis argentin
 Géo Masso, un musicien camerounais
 , homme politique mexicain
 Jorge Rafael Massó Mustelier, joueur de football international cubain, 
 Maykel Massó, athlète cubain

Toponyme 

 Masso est une commune située dans le département de Solenzo de la province de Banwa au Burkina Faso.
Patronyme cubain
Patronyme hispanique